Масааки Хигасигути (; 12 мая 1986 года, Такацуки, Осака, Япония) — японский футболист, играющий за клуб «Гамба Осака» и сборную Японии. Играет на позиции вратаря.

Клубная карьера 
Начинал играть в футбол в различных командах университетов. В 2009 году перешёл в клуб «Альбирекс Ниигата». Дебютировал за первую команду 13 марта 2010 года в матче против клуба «Джубило Ивата», заменив основного вратаря Такая Куракаву на 75-й минуте, через четыре минуты пропустил гол. Впервые провёл сухой матч 20 марта 2010 года в матче против клуба «Гамба Осака».

В 2014 году перешёл в клуб «Гамба Осака». Дебютировал за новый клуб 1 марта 2014 года в матче против клуба «Урава Ред Даймондс», в этом матче Масааки пропустил один гол. Провёл первый сухой матч 8 марта 2014 года в матче против своего бывшего клуба «Альбирекс Ниигата».

Дебютировал на соревнованиях международного уровня 3 марта 2015 года в матче Лиги чемпионов АФК против южнокорейского клуба «Соннам», в этом матче Масааки пропустил 2 гола. Провёл первый сухой матч 22 апреля 2015 года в матче против китайского клуба «Гуанчжоу Фули».

Международная карьера 
Дебютировал за сборную Японии 9 августа 2015 года в матче Кубка Восточной Азии по футболу против сборной Китая.

Статистика

Достижения 
Командные

 «Гамба Осака»
  Джей-лига: 2014
  Кубок Императора: 2014
  Кубок Джей-лиги: 2014
  Суперкубок Японии: 2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Альбирекс Ниигата»
Игроки ФК «Гамба Осака»